El Diamante kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Diamante, Sonora, Caborca, 
 El Diamante, San Andrés Tuxtla, 
 El Diamante, Minatitlán, 
 El Diamante, Martínez de la Torre, 
 El Diamante, Chiapas, Sitalá, 

Robotskapade Mexikoförgreningar